José Álvarez de Toledo puede referirse a:

 José Álvarez de Toledo y Gonzaga (1756-1796) duque de Alba y mecenas de Francisco de Goya.
 José Álvarez de Toledo y Dubois (1778-1858) marino, diputado en las Cortes de Cádiz, insurgente en la guerra de independencia de México y diplomático al servicio de Fernando VII e Isabel II. 
 José Álvarez de Toledo y Acuña (1838-1898) ministro de Fomento durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena de España.
 José Joaquín Álvarez de Toledo y Silva (1826-1900) jefe superior del palacio de Alfonso XII de España.
 José Joaquín Álvarez de Toledo y Caro (1865-1915) hijo del anterior, grande de España.